Константин Николаевич Смирнов (15 октября 1899, Москва — 24 сентября 1981, Москва) — советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Генерал-лейтенант авиации (1944 год).

Биография 
Константин Николаевич Смирнов родился 15 октября 1899 года в Москве.

Военная служба

Гражданская война 
В ноябре 1918 года был призван в ряды РККА, после чего был направлен красноармейцем на Западный фронт.

В 1919 году вступил в ряды ВКП(б).

Межвоенное время 
В 1921 году закончил Егорьевскую авиационную школу лётчиков, а в 1922 году — Московскую авиационную школу лётчиков, после чего служил лётчиком, командиром авиационного звена, отряда и легко-бомбардировочной разведывательной авиационной эскадрильи.

После окончания в 1928 году курсов усовершенствования начальствующего состава при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского был назначен на должность командира авиационного отряда, после чего принимал участие в ликвидации басмачества в Каракумах.

В 1930 году повторно окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, а в 1936 году — оперативный факультет при этой же академии, после окончания которого служил на должностях помощника командира, командира бомбардировочной авиационной бригады и командира 46-й авиационной дивизии.

После окончания курсов усовершенствования начальствующего состава при Академии Генерального штаба в ноябре 1940 года Смирнов был назначен на должность командира 2-го авиационного корпуса.

Великая Отечественная война 
С началом войны корпус под командованием Смирнова принимал участие в ходе оборонительных боевых действий в составе Юго-Западного, Западного, Центрального, Резервного и Брянского фронтов.

В октябре 1941 года Смирнов был назначен на должность командира 101-й истребительной авиационной дивизии, прикрывавшей Воронеж. В январе 1942 года был назначен на должность командующего ВВС 12-й армии, участвовавшей в ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции.

Константин Николаевич Смирнов в июле 1942 года был назначен на должность командующего 2-й воздушной армией, принимавшей участие в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, Сталинградской битве, Среднедонской наступательной операции и Харьковской наступательной и оборонительной операциях, а также в освобождении Белгорода, Курска, Харькова и других.

В мае 1943 года Смирнов был назначен на должность командующего ВВС Приволжского военного округа.

Послевоенная карьера 
После окончания войны Смирнов находился на прежней должности. В июне 1946 года был назначен на должность командующего авиацией воздушно-десантных войск.

Генерал-лейтенант Константин Николаевич Смирнов в июне 1951 года вышел в отставку. Умер 24 сентября 1981 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды 
 Два ордена Ленина (25.05.1936, 21.02.1945);
 Два ордена Красного Знамени (3.11.1944, 20.06.1949);
 Орден Кутузова 1-й степени (8.02.1943);
 Орден Красной Звезды (27.03.1942);
 медали.

Литература 
 Смыслов О. С. Защитники Русского неба. От Нестерова до Гагарина. — М.: Вече, 2010. — ISBN 978-5-9533-4492-0.
 
 
 Голотюк В. Л., Цапаев Д. А. Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941—1945 гг. — М., 2012. — С. 372—373.

Примечания

Ссылки 

Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Похороненные на Кунцевском кладбище